

Geografia 
 Cervera – comune spagnolo della Catalogna

Persone 
 Álvaro Cervera – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Carmen Cervera – collezionista d'arte ed ex modella spagnola
 Fermín Zanón Cervera – zoologo spagnolo
 Mónica Cervera – attrice spagnola
 José Martínez Cervera – calciatore spagnolo
 Pascual Cervera y Topete – ammiraglio della marina militare spagnola
 Sandra Cervera – attrice spagnola

Altro 
 Conte di Cervera – antico titolo nobiliare spagnolo
 Famiglia Cervera – antica famiglia dell'aristocrazia militare catalana
 Placca di Cervera – placca ortodontica utilizzata in ortodonzia